"San Bartolomeo", forma italianizada de São Bartolomeu, pode significar:

 Almenno San Bartolomeo, comuna italiana da região da Lombardia
 San Bartolomeo in Galdo, comuna italiana da região da Campânia
 San Bartolomeo al Mare, comuna italiana da região da Ligúria
 San Bartolomeo Val Cavargna, comuna italiana da região da Lombardia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos